Anknäbbålar (Nettastomatidae) är en familj inom ordningen ålartade fiskar, omfattande omkring 40 arter.

Anknäbbsålarna är rovfiskar som lever i grottor och andra håligheter på djupa bottnar i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen. De är ålliknande med lång nos, bröstfena saknas vanligen hos vuxna individer och de blir upp till en meter långa. I Medelhavet och angränsande delar av Atlanten förekommer fyra arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

 Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Nettastomatidae